RL Campania 1, RL Campania 2, Canale 8, Seritel 1, Seritel 2 e Seritel 3 sono sei dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Campania 1 e RL Campania 2 appartengono a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Canale 8 appartiene a Canale 8, Canale 9, Canale 21 e Otto Channel.Seritel 1, Seritel 2 e Seritel 3 appartengono a Ser.i.tel srl.

Copertura 
RL Campania 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Campania.RL Campania 2 è una rete di secondo livello disponibile in tutta la Campania.Canale 8 è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Caserta e Napoli.Seritel 1 è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Avellino.Seritel 2 è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Salerno.Seritel 3 è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Benevento.

È inoltre ricevibile un multiplex locale laziale:RL Lazio 1 è una rete di primo livello disponibile a Sessa Aurunca.

È inoltre ricevibile un multiplex locale calabrese:RL Calabria 1 è una rete di primo livello disponibile a San Giovanni a Piro.

Frequenze 
RL Campania 1 trasmette sul canale 41 della banda UHF V in tutta la Campania.RL Campania 2 trasmette sul canale 31 della banda UHF IV in tutta la Campania.Canale 8 trasmette sul canale 34 della banda UHF IV nelle province di Caserta e Napoli.Seritel 1 trasmette sul canale 22 della banda UHF IV nella provincia di Avellino.Seritel 2 trasmette sul canale 39 della banda UHF V nella provincia di Salerno.Seritel 3 trasmette sul canale 21 della banda UHF IV nella provincia di Benevento.RL Lazio 1 trasmette sul canale 27 della banda UHF IV a Sessa Aurunca.RL Calabria 1 trasmette sul canale 32 della banda UHF IV a San Giovanni a Piro.

Servizi

Canali televisivi (RL Campania 1)

Canali televisivi (RL Campania 2)

Canali televisivi (Canale 8)

Canali televisivi (Seritel 1)

Canali televisivi (Seritel 2)

Canali televisivi (Seritel 3)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Campania